Franciaország
Bourg, település Franciaországban, Gironde megyében
Bourg, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Bourg-Achard, település Franciaországban, Eure megyében
Bourg-Beaudouin, település Franciaországban, Eure megyében
Bourg-le-Comte, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Bourg-et-Comin, település Franciaországban, Aisne megyében
Bourg-du-Bost, település Franciaországban, Dordogne megyében
Bourg-de-Sirod, település Franciaországban, Jura megyében
Bourg-Bruche, település Franciaországban, Bas-Rhin megyében
Bourg-Saint-Bernard, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Bourg-de-Bigorre, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében